Ouachita kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse onderwerpen:

 Ouachita (rivier) - rivier stromend door Arkansas en Louisiana
 Lake Ouachita - stuwmeer op deze rivier
 Ouachita County - county in Arkansas
 Ouachita Mountains - gebergte in Arkansas en Oklahoma
 Ouachita Parish - parish (county) in Louisiana